Yerba del pico puede referirse a:

 el nombre común de la planta Erodium ciconium; o
 el nombre común de la planta Hippocrepis biflora.